Die Maske steht für:

 Die Maske (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1884)
 Die Maske (1985), US-amerikanisches Filmdrama von Peter Bogdanovich
 Die Maske (1994), US-amerikanische Filmkomödie von Chuck Russell
 Die Maske (2018), polnisches Filmdrama von Małgorzata Szumowska
 Die Maske (Comic), Comic
 Die Maske (Fernsehserie), US-amerikanische Actionserie
 Die Maske (Lem), Science-Fiction-Erzählung von Stanisław Lem (1976)
 Die Maske (Zeichentrickserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1995–1997)
 Die Maske 2: Die nächste Generation, US-amerikanische Filmkomödie von Lawrence Guterman (2005)
 Die Maske – Zeitschrift für Kultur- und Sozialanthropologie, ethnologische Zeitschrift

Siehe auch:
 Polizeiruf 110: Die Maske
 The Mask